Luxor, ville d'Égypte habituellement orthographiée en français Louxor ;
 Luxor, hôtel-casino de Las Vegas ; 
 Luxor, une série de jeux vidéo ;
 Luxor Gali Gali, pseudonyme du magicien d'origine égyptienne Mahgoub Mohammed Hanafi ;  
 Luxor autre nom de Lussorio, saint et martyr de l'Église catholique.

Voir aussi